Варфуриле има више значења:

 Варфуриле (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Варфуриле (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Варфуриле (Арад), општина у округу Арад у Румунији